В этой статье приведены даты и результаты матчей отборочного турнира отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1978 года в азиатско-тихоокеанской континентальной зоне (АФК и ОФК).

22 страны АФК и ОФК подали заявки на участие в чемпионате мира. Азиатско-тихоокеанской континентальной зоне было выделено 1 место (из 16) в финальном турнире. Однако,  не участвовал в турнире, поскольку был аннексирован Вьетнамом.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: 21 страна была разделена на 5 групп. В группах действовали различные правила:
 Группа 1 состояла из 6 стран. Команды играли каждая с каждой по одному матчу в Сингапуре. Две лучших команды в дополнительном матче разыгрывали выход в финальный этап.
 Группы 2 и 3 состояли из 4 стран каждая. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп выходили в финальный этап.
 Группа 4 состояла из 4 стран. Команды играли каждая с каждой дважды в Катаре. Победитель группы выходил в финальный этап.
 Группа 5 состояла из 3 стран. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель группы выходил в финальный этап.
 Финальный этап: 5 стран играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель группы получал путёвку.

Первый этап

Группа 1 
 снялась.

 и  заняли первое и второе места и (согласно регламенту группы) в дополнительном матче определяли победителя.

 вышел в финальный этап.

Группа 2 
 снялась.

 вышла в финальный этап.

Группа 3 
 снялся.

 вышел в финальный этап.

Группа 4 
 снялись.

 вышел в финальный этап.

Группа 5 

 вышла в финальный этап.

Финальный этап 

 получил путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КАФ)

Чемпионат мира по футболу 1978
1978